Michaël Llodra en Fabrice Santoro wonnen de dubbelspeltitel door in de finale te winnen van het duo Bob Bryan en Mike Bryan met 7-6(4), 6–3.

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Finales

Bovenste helft

Deel 1

Deel 2

Onderste helft

Deel 3

Deel 4

Externe links 
 Speelschema

Australian Open
ITF-toernooi in 2004